Berth Milton kan syfta på:

Berth Milton Sr., född 1926, död 2005.
Berth Milton Jr., född 1955, son till Berth Milton Sr.